Tragoselinum luteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Nicolas Pomel. Tragoselinum luteum ingår i släktet Tragoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
luteum